Bauüberwacher steht für folgende Berufe im Eisenbahnbau in Deutschland:
 Bauüberwacher Bahn
 Fachbauüberwacher